Tratado de Versalles puede referirse a alguno de los siguientes tratados firmados en el Palacio de Versalles de Francia:
 Tratado de Versalles (1701): Alianza militar entre Francia y España con el electorado de Baviera, en vísperas de la Guerra de Sucesión Española;
 Tratado de Versalles (1756): Tratado de neutralidad entre Francia y Austria, en vísperas de la Guerra de los Siete Años;
 Tratado de Versalles (1757): Alianza militar entre Francia, Austria, el Imperio ruso, Suecia y el Electorado de Sajonia durante la Guerra de los Siete Años;
 Tratado de Versalles (1758): Reafirmación de los Tratados de 1756 y 1757 entre Francia y Austria durante la Guerra de los Siete Años;
 Tratado de Versalles (1768): por el que la república de Génova cedió Córcega a Francia;
 Tratado de Versalles (1774), en el que Francia y España regulaban el contrabando;
 Tratado de Versalles (1783), firmado entre el Reino Unido y Estados Unidos, por el que se puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos;
 Tratado de Versalles (1871), acuerdo preliminar, ratificado por el Tratado de Fráncfort, para terminar la guerra franco-prusiana;
 Tratado de Versalles (1919), el más importante de la Conferencia de Paz de París (1919), que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial.